Марескальки — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Марескальки, Луиджи (1745—1812) — итальянский композитор и музыкальный издатель.
 Марескальки, Фердинандо (1754—1816) — итальянский аристократ и политик.